Coggins est un patronyme porté notamment par :

 Jack Coggins (1911-2006), écrivain, illustrateur américano-britannique ;
 Mark Coggins (1957-), écrivain américain, auteur de roman policier.